Pat O’Connor (1928-1958) – amerykański kierowca
 Pat O’Connor (ur. 1943) – irlandzki reżyser
 Pat O’Connor (1924–1990) – nowozelandzki wrestler